Příjmení Coppola nosí více osobností:

 Anton Coppola – americký dirigent a skladatel
 August Coppola – americký akademik a autor
 Eleanor Coppola – manželka Francise Forda
 Ferdinando Coppola (* 1978) – bývalý italský fotbalový brankář
 Francis Ford Coppola – americký režisér
 Gian-Carlo Coppola – americký producent
 Horacio Coppola (1906–2012) – argentinský fotograf a filmař
 Nicolas Kim Coppola, uměleckým jménem Nicolas Cage – americký herec
 Roman Coppola – americký režisér
 Talia Rose Coppola, provdaná Talia Shire – americká herečka
 Sofia Coppola – americká herečka

Související články 
 Robert Coppola Schwartzman
 rodokmen Coppolových

Italská příjmení